Allocyclops neotropicalis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1984 roku przez francuskiego zoologa-limnologa Bernarda Henriego Dussarta.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Allocyclops neotropicalis Dussart, 1984. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1984 roku